Estufa puede referirse a:

 La estufa, calefactor de ambientes (aparato que produce y emite calor destinado a calentar un local).
 La estufa cohete, calefactor de ambientes que usa combustible de madera de diámetro pequeño.
 La estufa cohete de masa, eficiente calefactor de ambientes desarrollado a partir de la estufa rocket original.
 La estufa rusa, calefactor de ambientes, del .
 La estufa salamandra, el primer sistema de calefacción moderno no integrado en la construcción, inventado por Benjamin Franklin.

Asimismo, puede hacer referencia a:
 La estufa doméstica o cocina; artefacto para cocinar alimentos que puede funcionar mediante diversos combustibles o por electricidad.

Además, puede referirse a:
 La estufa fría, forma antigua de referirse al invernadero, construcción destinada a resguardar las plantas de las inclemencias del tiempo.
 La Estufa Fría de Lisboa, complejo de invernaderos y umbráculo de 1,5 hectáreas de extensión que se encuentra en el Parque Eduardo VII, en Lisboa (Portugal).
 La estufa, aparato eléctrico utilizado para la incubación de muestras microbianas (bacterias, hongos, cultivos celulares), con el fin de proveerles las condiciones necesarias de temperatura a las cuales crezcan satisfactoriamente.

Enlaces externos